La Princesa Carolina Matilde de Sajonia-Coburgo-Gotha (22 de junio de 1912 - 5 de septiembre de 1983) fue una princesa alemana, y bisnieta de la reina Victoria.

Primeros años 

La princesa Carolina Matilde, conocida en la familia como Calma, nació en el Castillo de Callenberg, en las cercanías de Coburgo, el 22 de junio de 1912, siendo el cuarto vástago y segunda hija del Duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha y su esposa, Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein.

Sus abuelos paternos eran el Duque Leopoldo de Albany y la Princesa Elena de Albany. Leopoldo era el cuarto y último de los hijos varones de la reina Victoria y el Príncipe Alberto.

Carolina Matilde era una hermana menor del Príncipe Juan Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, la Princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha (madre de Carlos XVI Gustavo de Suecia), y el Príncipe Huberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Era también una hermana mayor del Príncipe Federico Josías de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Matrimonio e hijos 

La Princesa Carolina contrajo matrimonio tres veces; la primera el 14 de diciembre de 1931 se casó con el Conde Federico Wolfgang Otón de Castell-Rüdenhausen (27 de junio de 1906 - 11 de junio de 1940). Ella finalmente lo abandonó, entre mucha controversia y escándalo. El 2 de mayo de 1938 en Berlín, Carolina y Federico se divorciaron. Él murió en combate durante la II Guerra Mundial volando sobre Inglaterra. Tuvieron tres hijos:

 Conde Bertram Federico de Castell-Rüdenhausen (12 de julio de 1932), desposó a Felicita von Auersperg el 10 de octubre de 1954 y tuvieron dos hijos
 Conde Conradino Federico de Castell-Rüdenhausen (10 de octubre de 1933 - 1 de octubre de 2011), desposó a Marta Catalina Lonegren el 6 de julio de 1961. Tuvieron dos hijos.
 Condesa Victoria Adelaida de Castell-Rüdenhausen (26 de febrero de 1935), desposó a Sir John Miles Huntington-Whiteley, 4th Bt. el 20 de junio de 1960 y tuvieron tres hijos.

Por segunda vez el 22 de junio de 1938 contrajo matrimonio con el capitán de vuelo Max Schnirring (20 de mayo de 1895 - 7 de julio de 1944). También murió en accidente aéreo. Tuvieron tres hijos:

 Calma Bárbara Schnirring (18 de noviembre de 1938), desposó a Ricardo Darrell Berger el 5 de julio de 1961 y tuvieron seis hijos. Volvió a casarse con Jacobo Cook el 15 de mayo de 1976 y adoptaron una hija.
 Dagmar Schnirring (22 de noviembre de 1940), desposó a Enrique Walz el 26 de febrero de 1964 y se divorciaron en 1989. Entonces se casó con Eberardo Schäl. Con su primer marido tuvo dos hijas.
 Pedro Miguel Schnirring (4 de enero de 1943 - 10 de febrero de 1966)

Por tercera vez, el 23 de diciembre de 1946, contrajo matrimonio con Carlos Otón Andree (10 de febrero de 1912 - 1984). Se divorciaron el 10 de octubre de 1949. No tuvieron hijos.

Títulos y estilos 
 22 de junio de 1912 - 28 de marzo de 1919: Su Alteza Princesa Carolina Matilde de Sajonia-Coburgo-Gotha, Princesa del Reino Unido
 28 de marzo de 1919 - 14 de diciembre de 1931: Su Alteza Princesa Carolina Matilde de Sajonia-Coburgo-Gotha
 14 de diciembre de 1931 - 2 de mayo de 1938: Su Alteza Princesa Carolina Matilde, Condesa de Castell-Rüdenhausen
 2 de mayo de 1938 - 5 de septiembre de 1983: Su Alteza Princesa Carolina Matilde de Sajonia-Coburgo-Gotha

Ancestros

Referencias 

Princesas británicas
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Coburgo
Nacidos en Coburgo